USS Carolina ha sido el nombre recibido por dos buques de la Armada de los Estados Unidos por la colonia británica que llegó a convertirse en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur.

 El  fue una goleta que jugó un importante papel en la batalla de Nueva Orleans.
 El  fue un buque del Guardia Costera de Estados Unidos, dado de alta en la US Navy durante la Primera Guerra Mundial.

Ficción 

 USS Carolina es un crucero de ficción el la película de 1935 Asesinato en la flota.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos